Arie (voornaam), variant van de naam Adriaan
 De Waalpalen, in de volksmond Arie, een beeld in de gemeente Midden-Groningen

Zie ook 
Arië, een Perzische satrapie die later ingelijfd werd in het rijk van Alexander de Grote.